Lenny Dee (dj) (1968), een Amerikaanse dj
 Lenny Dee (organist) (1923-2006), een Amerikaanse organist